Alexander Bain kan syfta på:

* Alexander Bain (filosof) (1818-1903), skotsk psykolog och filosof.
 Alexander Bain (uppfinnare) (1811-1877), engelsk mekaniker och uppfinnare.